Oakley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oakley Township (Illinois)
 Oakley Township (Kansas)